Новокиевский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Амурская область 

 Новокиевский сельсовет Мазановского района

Волгоградская область 

 Новокиевский сельсовет Новоаннинского района

Омская область 

 Новокиевский сельсовет Любинского района (преобразован в 2001 году в сельский округ)

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Днепропетровская область 

 Новокиевский сельский совет Томаковского района

Николаевская область 

 Новокиевский сельский совет Снигирёвского района

Херсонская область 

 Новокиевский сельский совет Каланчакского района